Bożek (od nazwy bóg) określenie nazewnicze zwyczajowo stosowane do: 
 istot lub wizerunków przedstawiających idoli będących przedmiotem kultu religijnego
 bóstwo niższego rzędu w politeizmie
 określenia nowożytnego idola, celebryty

W geografii  

 Bożek, dopływ Bohu

Osoby o nazwisku Bożek 
 Arka Bożek – polski działacz na Śląsku Opolskim.
 Artur Bożek – polski piłkarz
 Edward Bożek – polski lekkoatleta, olimpijczyk
 Henryk Bożek – polski dyplomata specjalizujący się w problematyce świata arabskiego
 Jacek Bożek – polski działacz na rzecz ochrony środowiska
 Józef Bożek – konstruktor-mechanik i wynalazca pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego.
 Józef Bożek – polski lekarz, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii chirurgicznej. 
 Marek Bożek – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w St. Louis. 
 Ryszard Bożek – redemptorysta, od 5 lutego 2008 roku do 19 stycznia 2011 roku przełożony tego zgromadzenia
 Stanisław Bożek – polski polityk, rolnik, związkowiec, poseł na Sejm X kadencji
 Wojciech Bożek – polski dyplomata specjalizujący się w problematyce świata arabskiego

Przypisy 

Bóstwa